{{SEITENTITEL:UF6}}
UF6 steht für

 Uranhexafluorid, eine chemische Verbindung aus Uran und Fluor, die leicht flüchtig, äußerst giftig, radioaktiv und korrosiv ist
 1973 UF6, ältere Bezeichnung des Asteroiden (4035) 1986 WD aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner

UF6